Міхеєшть () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Міхеєшть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Міхеєшть.
 Міхеєшть () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Міхеєшть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Міхеєшть.
 Міхеєшть () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Міхеєшть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Міхеєшть.
 Міхеєшть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Хороднічень.
 Міхеєшть () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Добра.
 Міхеєшть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Бістра.
 Міхеєшть () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Синпаул.